Чемпионат Германии по теннису — общее название нескольких отдельных теннисных турниров:

 bet-at-home Open  — профессиональный теннисный турнир среди мужчин; проводящееся в Гамбурге с 1892 года.
 Qatar Telecom German Open — профессиональный теннисный турнир среди женщин; проводившееся в Гамбурге и Берлине между 1971 и 2008 годами.
 Клубный чемпионат Германии по теннису среди женщин — внутреннее клубное первенство Германии; проводящееся с 1999 года.
 Немецкий национальный теннисный чемпионат на крытых кортах — внутреннее личное первенство Германии; проводящееся с 1961 года.